Маршићи могу боти :
 Маршићи (Копар), насељено место у оптини Копар, Република Словенија;
 Маршићи (Рибница), насељено место у општини Рибница, Република Словенија;
 Маршићи (Малинска), насељно место у општини Малинска, Приморско-горанска жупанија, Република Хрватска.